Лунин, Михаил Киприанович (1712—1776) — тайный советник, президент Вотчинной коллегии (1760—1776).
 Лунин, Михаил Михайлович (1809—1844) — профессор всеобщей истории в Харьковском университете.
 Лунин, Михаил Сергеевич (1787—1845) — декабрист, подполковник лейб-гвардии.
 Лунин, Михаил Юрьевич (род. 1978) — российский футболист.